Cybebus kan syfta på:

 Cybebus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Cybebus (växter) – ett släkte av växter